

Patronyme 
 Nicolas Jacquemard (1771-1835), officier français ;
 Serge Jacquemard (1928-2006), écrivain français, auteur de romans policiers et de romans d'espionnage ;
 Simonne Jacquemard (1924-2009), danseuse et écrivaine française ;
 Yves Jacquemard (1943-1980), écrivain français, auteur de romans policiers.

Autre 
 Jacquemards, nom donné aux habitants de Taninges en Haute-Savoie.

Homonymie de patronyme